Stadtmusikanten sind Blaskapellen:

 Böhmische Stadtmusikanten 
 Fuldaer Stadtmusikanten, Turmbläser in Fulda
 Stadtmusikanten von Hannover, Straßenmusiker in Hannover 
 Königsberger Stadtmusikanten
 Die lockeren Stadtmusikanten, „Spaßgebläse aus dem Arbeiter- und Bauernstaat“ (Udo Lindenberg)
 Münchner Stadtmusikanten, München
 Langenloiser Stadtmusikanten, Langenlois, Niederösterreich   
 Siegener Stadtmusikanten, Siegen 
 Uracher Stadtmusikanten, Jugendblasorchester in Bad Urach
 Villacher Stadtmusikanten, Villach, Kärnten 

Siehe auch:
 Die Berliner Stadtmusikanten, Puppenspiel
 Bremer Stadtmusikanten, Märchen
 Stadtpfeifer